Pennsylvania Station est le nom de plusieurs gares ferroviaires situées aux États-Unis:

 Pennsylvania Station, de New York (État de New York) ;
 Pennsylvania Station, de Newark (New Jersey) ;
 Pennsylvania Station, de Philadelphie (Pennsylvanie) ;
 Pennsylvania Station, de Baltimore (Maryland) ;
 Pennsylvania Station, de Pittsburgh (Pennsylvanie) ;
 Pennsylvania Station, de Cleveland (Ohio) ;
 Pennsylvania Station, de Cincinnati (Ohio) ;

Cette homonymie s'explique de par le fait que la Pennsylvania Railroad nommait la plupart de ses gares principales Pennsylvania Station.